Пертолтице могу бити:

 Пертолтице (Кутна Хора), насељено мјесто у округу Кутна Хора, Средњочешки крај, Чешка Република
 Пертолтице (Либерец), насељено мјесто у округу Либерец, Либеречки крај, Чешка Република
 Пертолтице под Ралском, насељено мјесто у округу Чешка Липа, Либеречки крај, Чешка Република